Лидия Олеговна Арефьева (род.13 августа 1979, Харьков) — российская актриса театра и кино, модель, телеведущая.

Биография 
Лидия Олеговна Арефьева родилась в Харькове . В 1996 году окончила там же балетно-хореографическую школу, затем училась на курсах в модельной школе.

В марте 1998 года получила звание вице-мисс конкурса «Мисс Украина 1998», проходившего в донецком Театре оперы и балета.

В 2003 году окончила школу-студию МХАТ (мастерская C. Земцова и И. Золотовицкого). В 2005 году окончила факультет телерадиовещания школы телевидения «Останкино». В 2013 году окончила Московскую Академию Астрологии под руководством Михаила Левина.

В качестве фотомодели снималась для журналов «Maxim», «XXL»; участвовала в фоторекламе брендов «Gillette», «Bon Aqua», «Coffee Ambassador», «Faberlic», «Samsung»; снималась в рекламе «Oriflame», «M&M’s», пиво «Тинькофф», «Ehrmann» и других.

Вела программы или была соведущей: «КИЧ» (РЕН ТВ, 2004—2005), «Москва: Инструкция по применению» (ТНТ, 2005—2006), «Доброе утро» (Первый канал, 2006—2007)

Снялась в клипе Юрия Титова на песню «Понарошку» и сериале «Интерны».

С 30 октября 2014 года по 18 февраля 2015 года являлась новой соведущей передачи «Давай поженимся» на Первом канале.

Участвовала во втором сезоне шоу «Миллионер на выданье» на телеканале «Ю». В январе—марте 2023 года была участницей телепроекта «Дом-2».

Признание и награды 
 1997 — победительница конкурса «топ-модель Восточной Украины 1997»
 1998 — конкурс «Мисс Украина 1998» — титул «вице-мисс Украина 1998»
 2003 — премия «Fashion TV» — номинация «лицо рекламы 2003 года»

Фильмография 

  — Бюро счастья (телеспектакль)
  — Бедная Настя
  — Рублёвка live — Любовь Морозова
  — Клуб
  — Папины дочки, 24 серия — секретарша Зубчинского
  — Кто в доме хозяин? — Лиза
  — Час Волкова — Лариса, журналистка
  — Стриптиз клуб — Светлана
  — Братья детективы, 9 серия — Лиза
  — ГИБДД и т.д — Алена
  — Адвокат, 60 серия — Вероника
  — Черничный пирог (серия «Шпионские игры») — Ольга
  — Аманда О, 1 серия — телеведущая
  — Страшные лейтенанты — Девушка Черенкова
  — Интерны — Шемякова Ирина Витальевна, психиатр
  — Пуля-дура 5 — Марина
  — Игра, 9 серия — Елена Суханова, сотрудник пресс-службы УВД ЮАО Москвы
  — Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение — Ксения Светлова
  — Интерны — Шемякова Ирина Витальевна, заведующая психиатрическим отделением
  — Зверобой 3 — Марта
  — Astra, I Love You — Джоли
  — По горячим следам 2 — Елена
  — Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… — Аня
  — Зеркала — Елизавета Эфрон
  — ОСА — суперкомпьютер Матильда
  — Умник — Людмила
  — Райский уголок — Наташа
  — Верное средство — Марина Соколова
  — В спорте только девушки — эпизод
  — Главный — Нина Ивановна Королёва
  — Пуанты для плюшки — Соня
  — Тень стрекозы — Станислава
  — Последний мент  — Менеджер
  — Одноклассницы — заказчица
  — Последний мент  — Менеджер

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Участники реалити-шоу «Дом-2»